Baldwin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Hill (Alabama)
 Baldwin Hill (Arkansas)
 Baldwin Hill (Litchfield County, Connecticut)
 Baldwin Hill (New Haven County, Connecticut, 10 m)
 Baldwin Hill (New Haven County, Connecticut, 113 m)
 Baldwin Hill (New London County, Connecticut)
 Baldwin Hill (Maine)
 Baldwin Hill (Berkshire County, Massachusetts)
 Baldwin Hill (Worcester County, Massachusetts, 321 m)
 Baldwin Hill (Worcester County, Massachusetts, 412 m)
 Baldwin Hill (New York)
 Baldwin Hill (Vermont)